Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Lekenik i time se plasirao u 1. ŽNL Sisačko-moslavačku. pored njega, plasman u viši rang ostvarilo je i NK Topusko. Iz 2. ŽNL Sisačko-moslavačke su ispali NK Voloder, ŠNK Podovi Dvor, NK Stari Grad Kraljeva Velika i NK Jelengrad Gornja Jelenska.

Tablica

Izvori 

 Glasilo #13/2009 Nogometnog središta Novska

2008-09
sisačko-moslavačka-2